Austria:
 Alm – rzeka, dopływ Traun

Osoby:
 Ernst Alm – szwedzki biegacz narciarski
 Jenny Alm – szwedzka piłkarka ręczna
 Niko Alm – austriacki poseł

Zobacz też:
 Maria Alm am Steinernen Meer